Bagnall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Eustace Bagnall
 Richard Siddoway Bagnall